Sezemitz bzw. Sesemitz bezeichnet

 die Stadt Sezemice nad Loučnou, Tschechien
 die Gemeinde Sezemice u Mnichova Hradiště, Tschechien